Gaderer ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Gaderer, österreichischer Kommunalpolitiker (ÖVP); Bürgermeister von Sankt Lorenz (Oberösterreich)
 Josef Gaderer (1890–1971), österreichischer Schlosser und Politiker